Lina kan syfta på:

 Lina – längre sammanhängande knippen tvinnade – mer sällan flätade – fibrer, se tågvirke
 Lina (namn) – kvinnonamn
 Fiskelina – jämntjock lina som används vid fiske

Geografi

Estland 

 Linaküla, ort, Pärnu län, Kihnu vald,

Sverige

 Lina kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Lina hage i Västertälje i västra Södertälje 
 Lina naturreservat – ett naturreservat i Södertälje kommun 
 Lina gård – ett tidigare säteri beläget vid västra sidan om Linasundet i nuvarande Södertälje kommun 
 Lina tegelbruk – var ett tegelbruk beläget norr om Södertälje 
 Linaälven – ett vattendrag i Gällivare kommun, i Kalixälvens flodområde
 Lina älv (by) – en by och tågmötesstation i Gällivare kommun i Lappland
 Lina myr – ett myrområde på Gotland vilket var öns sista stormyr och som dikades ut med start 1947
 Lina ting – en historiskt indelning på Gotland

Robotskapade Estlandförgreningar